Ел Хаибо има више значења:

 Ел Хаибо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хаибо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Хаибо (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику